Plaatsen in Canada
Long Beach (Brits-Columbia)
Long Beach (Newfoundland en Labrador)

Plaatsen in de Verenigde Staten
Long Beach (Californië)
 Haven van Long Beach, nabij deze stad. 
Long Beach (Indiana)
Long Beach (Minnesota)
Long Beach (Mississippi)
Long Beach (New York)
Long Beach (Washington)
Calvert Beach-Long Beach, Maryland

Stranden
 Long Beach (strand), een strand in Georgetown op het eiland Ascension

Marineschip
 USS Long Beach, eerste Amerikaanse kruiser met kernaandrijving